Pylaecephalidae — семейство мелких дицинодонтов, включающий роды Diictodon, Robertia, и Prosictodon из перми Южной Африки. Pylaecephalidae были небольшими роющими дицинодонтами с длинными бивнями. Семейство было впервые названо в 1934 году и переопределено в 2009 году. Diictodontidae и Robertiidae считаются младшими синонимами Pylaecephalidae.

Классификация 
 † Diictodon
 † Eosimops
 † Prosictodon
 † Pylaecephalus
 † Robertia

Примечания 

Дицинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода